Pastrana (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte;
 Pastrana (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara;
 Andrés Pastrana, president van Colombia van 1998 tot 2002.